Beyond the Black — немецкая метал-группа, исполняющая музыку в жанрах симфонический метал / пауэр-метал / альтернативный метал, образованная в 2014 году в Мангейме. Их дебютный альбом Songs of Love and Death стал популярным сразу после выхода и вошёл в немецкие и австрийские национальные музыкальные чарты..

История 
Группа была образована в 2014 году в Мангейме, Германия. Она состоит из Дженнифер Хабен (экс-вокалистка ), Нильса Лессера (гитарист), Кристофера Хуммельса (ритм-гитарист / бэк-вокалист), Майкла Хаузера (клавишник), Эрвина Шмидта (бас-гитарист) и Тобиаса Дирера (барабанщик).

Их первое выступление состоялось на фестивале Wacken Open Air в 2014 году. После того, как организаторы музыкального фестиваля услышали некоторые демозаписи группы, в феврале 2014 года коллектив был приглашен на фестиваль Hamburg Metal Dayz.

13 февраля 2015 года группа выпустила свой дебютный полноформатный альбом  , который достиг 12-го места в немецких музыкальных чартах и 21-го места в австрийских чартах. Через неделю, 20 февраля, группа появилась на немецком Sat.1 Breakfast television с песней «In the Shadows».

13 мая 2015 года группа отправилась в свой первый тур по Германии, а затем выступила на Wave-Gotik-Treffen 23 мая 2015 года.

На странице группы в Facebook 21 декабря 2015 года было объявлено, что второй альбом под названием Lost In Forever будет выпущен 12 февраля 2016 года и будет насчитывать 13 новых треков. Подарочное издание будет включать 9 живых песен (в том числе невыпущенный кавер), интервью и интерактивное меню.

15 июля 2016 года группа объявила о том, что Дженнифер Хабен и остальная часть группы пошли разными путями. Дженифер продолжила выступать в Beyond the Black с новыми участниками.

Дискография 
 Songs of Love and Death (13 февраля 2015)
 Lost in Forever (12 февраля 2016)
 Heart of the Hurricane (31 августа 2018)
 Hørizøns (19 июня 2020)
 Beyond the Black (13 января 2023)

Состав

Действующий 
 Дженнифер Хабен (Основной чистый вокал, клавишные, акустическая гитара)
 Стефан Херкенхофф (Бас-гитара)
 Кристофер Хёрмсдофер (Соло-гитара, экстрим вокал)
 Тобиас Лодес (Соло-гитара, бэк-вокал)
 Кай Чиерски (Ударная установка)

Бывшие участники 
 Йонас Росснер — клавишные, бэк-вокал (2016—2018)
 Нильс Лессер — соло-гитара (2014—2016)
 Кристофер Хуммельс — ритм-гитара, бэк-вокал (2014—2016)
 Тобиас Деррер — ударные (2014—2016)
 Эрвин Шмидт — бас-гитара (2014—2016)
 Михаэль Хаузер — клавишные (2014—2016)
 Нико Деппиш — бас-гитара (концертный участник в период между двумя основными составами в 2016 году)

Примечания

Ссылки 
 
 

Симфоник-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Женский вокал в рок-музыке